Грувер има више значења:
 Грувер (Ајова)
 Грувер (Тексас)